

Cinema 
Il mio amico delfino (Flipper) – film del 1963 diretto da James B. Clark
Flipper contro i pirati (Flipper's New Adventure) – film del 1964 diretto da Leon Benson
Flipper – film del 1996 diretto da Alan Shapiro

Giochi 
Flipper – macchina da gioco

Letteratura 
Flipper – romanzo dello scrittore Jerzy Kosinski

Musica 
Flipper – gruppo musicale statunitense
Flipper – album dei Nadja del 2013
The Flippers – gruppo musicale italiano

Televisione 
Flipper – serie televisiva statunitense in onda dal 1964 al 1967
Le nuove avventure di Flipper (Flipper) – serie televisiva statunitense in onda dal 1995 al 2000
Flipper & Lopaka – serie animata australiana in onda dal 1999 al 2005

Pagine correlate 
 Flippers

Altri progetti